Triantafyllou ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasios Triantafyllou (* 1987), griechischer Gewichtheber
 Serafim Triantafyllou (1912–1944), griechischer Widerstandskämpfer